Раиса Александровна Мусина (родилась 31 марта 1998 года в Москве, Россия) — российская профессиональная баскетболистка, играющая на позиции форварда. Была выбрана на драфте ВНБА 2018 года во втором раунде под общим 21-м номером командой «Финикс Меркури». Выступает за баскетбольный клуб «Ника» (Сыктывкар).

Достижения 
В течение своей спортивной карьеры успела завоевать следующие титулы:
 2018 — обладатель Суперкубка Европы;
 2018 — чемпион Евролиги;
 2018 — чемпион России;
 2018 — обладатель «Кубка УГМК»;
 2017 — чемпион мира U19;
 2017 — серебряный призер «Кубка УГМК»;
 2015, 2016 — серебряный призер Кубка России;
 2015 — серебряный призер чемпионата мира U19;
 2015 — бронзовый призер чемпионата Европы U18;
 2014 — бронзовый призер «Кубка УГМК»; 
 2014 — чемпион Европы U16;
 2014, 2015 — чемпион молодёжного первенства России;
 2011—2015 — чемпион России среди девушек 1998 г.р.

Примечания

Ссылки 

 Профайл драфта WNBA 2018 на сайте WNBA.com

Баскетболисты России
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Польковице»
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки ЖБК «Ника» Сыктывкар